JA2 steht für:
 1976 JA2, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Jagged Alliance 2, ein Computerspiel

JA2